Prvenstvo Italije u vaterpolu za sezonu 2006/07. Sudionici, rezultati i konačni poredak na ljestvici.

Sudionici 

Sudionici su rečki "Pro Recco", brešanska "Leonessa Brescia", cremonska "Cremona", nervijski "Nervi", bogliaški "RARI Nantes", Salerno, Padova i Civitavecchia, a iz druge skupine su sudionici catanijska "Catania", savonski "RARI Nantes", "Camogli", ortigijski "Canottieri", firentinska "RN Florentia", "Chiavari", napuljski "Posillipo" i "Cosenza".

Prva faza

"Girone 1"

{| table width=100% 
| width=33% valign="top" |

{| border=0 cellspacing=0 cellpadding=1 style="font-size: 90%; border-collapse: collapse;" width=80%
| colspan=5 bgcolor=#98A1B2 style="border:1px solid #7A8392;" |Sedmo kolo (1. i 2. dijela)
|- bgcolor="F5F5F5"
! align=right|11. stu 2006.   !!  !! !!  !! align=left|23. pro 2006.
|- bgcolor=#FFFFFF
|align=center| 12-10 || align=right|Nervi ||-|| align=left| Civitavecchia || align=center| 9-8
|- bgcolor=#FFFFFF
|align=center| 8-9 || align=right|Brescia ||-|| align=left| Cremona || align=center| 8-7
|- bgcolor=#FFFFFF
|align=center| 6-10 || align=right|Salerno ||-|| align=left| Bogliasco || align=center| 7-9|- bgcolor=#FFFFFF
|align=center| 9-20  || align=right|Padova ||-|| align=left| Pro Recco || align=center| 8-19 
|}
|}

"Girone 2"

Druga faza
U drugom dijelu prvenstva, natjecanje se nastavlja formiranjem dviju novih skupina ("gironi"). Prvi, treći, četvrti i sedmi iz "Girone 1" te drugi, četvrti, šesti i osmi iz "Girone 2" idu u "Girone 1 bis".
Prvi, treći, četvrti i sedmi iz "Girone 2" te drugi, četvrti, šesti i osmi iz "Girone 1" idu u "Girone 2 bis".
Osvojeni bodovi iz prve faze prvenstva se prenose u drugu fazu prvenstva.

"Girone 1 bis"
Stanje pred početak.

{| table width=100% 
| width=33% valign="top" |

"Girone 2 bis"
Stanje pred početak.

{| table width=100% 
| width=33% valign="top" |

Ishod
 Posillipo i Pro Recco izravno u poluzavršnicu
 Brescia, Savona, Cremona i Florentia  u četvrtzavršnicu
 Chiavari, Salerno, Ortigia i Camogli u razigravanje za opstanak
 Civitavecchia i Cosenza' ispali su u "Serie A2"

Razigravanje
Razigravanje
Igra se do dvije pobjede, poraženi ispada u serie A2.
5. svibnja
CN Salerno - IGM Ortigia 12:6
Chiavari Nuoto - Ellettro Green Camogli 9:8
12. svibnja
IGM Ortigia - CN Salerno 7:10
Ellettro Green Camogli - Chiavari Nuoto 6:5
16. svibnja, Ortigia:
Chiavari Nuoto - Ellettro Green Camogli 8:6

CN Salerno i Chiavari Nuoto su izborili opstanak.
IGM Ortigia i Ellettro Green Camogli ispadaju u A2.

 Za 7. i 9. mjesto 
U dva susreta igraju "Bogliasco" i "Nervi" za potvrditi 7. i 8. mjesto, dok "Catania" i "Padova" igraju za potvrditi 9. i 10. mjesto.

RN Bogliasco - Sacil HLB Nervi 9:8
Sacil HLB Nervi - RN Bogliasco 10:8

Energia Siciliana Catania - Baxi Bozzola Padova 13:8
Baxi Bozzola Padova - Energia Siciliana Catania 10:15 

Poredak od 7. – 10. mjesta je: Sacil HLB Nervi, Rari Nantes Bogliasco, Energia Siciliana Catania, Baxi Bozzola Plebiscito Padova.

Četvrtzavršnica je necijela; prve dvije plasirane momčadi u ligaškom dijelu se uključuju u poluzavršnici.

Četvrtzavršnica
Igra se do dvije pobjede.
C
1. svibnja
Latte Mu Carisa Savona - RN Florentia 10:9
5. svibnja
RN Florentia - Latte Mu Carisa Savona 9:13

D
2. svibnja
Systema P. Brescia – Bissolati Cremona 13:7
5. svibnja
Bissolati Cremona - Systema P. Brescia 13:12 (produžetci)
14. svibnja
Systema P. Brescia - Bissolati Cremona 11:7

Poluzavršnica
Igra se do dvije pobjede.
19. svibnja
Pro Recco – Systema P. Brescia 14:7
Atlantis Posillipo – Latte Mu Carisa Savona 11:6
26. svibnja
Systema P. Brescia - Pro Recco 11:13
Latte Mu Carisa Savona - Atlantis Posillipo 9:10

Završnica
Igra se do tri pobjede.
1. lipnja
Atlantis Posillipo - Pro Recco 13:17
5. lipnja
Pro Recco – Atlantis Posillipo 11:12 (peterci)
8. lipnja
Atlantis Posillipo - Pro Recco 10:12
13. lipnja
Pro Recco – Atlantis Posillipo 10:4

Prvak Italije je Pro Recco''.

Na Wikinovostima 

n:it:Campionato_italiano_maschile_di_pallanuoto_2007

Italija 2006/7
 2006./07.
Talijanska prvoligaška natjecanja